Diplocaulobium  — род многолетних травянистых растений семейства Орхидные.

Распространение 
Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Гвинея, Филиппины, острова Тихого океана.

Эпифиты, реже литофиты.

Биологическое описание 
Симподиальные растения от мелких до средних размеров.

Псевдобульбы несут одиночный ланцетовидный лист.

Цветки звездчатой формы, разнообразной, часто яркой окраски, у многих видов быстро увядающие.

Виды 

По данным Королевских ботанических садов в Кью:

 Diplocaulobium abbreviatum (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium aduncilobum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium ajoebii (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium angustitepalum W.K.Harris & M.A.Clem., 2002
 Diplocaulobium arachnoideum (Schltr.) Carr, 1934
 Diplocaulobium araneola (Schltr.) Carr, 1934
 Diplocaulobium aratriferum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium aureicolor (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium begaudii Cavestro, 2001
 Diplocaulobium bicolor P.J.Cribb & B.A.Lewis, 1991
 Diplocaulobium bidentiferum (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium brevicolle (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium cadetioides (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium carinulatidiscum (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium carolinense A.D.Hawkes, 1952
 Diplocaulobium centrale (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium cervicaliferum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium chrysotropis (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium clemensiae (Ames) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium confluens (J.J.Sm.) S.Thomas, 2002
 Diplocaulobium connexicostatum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium copelandii (F.M.Bailey) P.F.Hunt, 1971
 Diplocaulobium crenulatum (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium cyclobulbon (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium dendrocolla (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium dendrocolla var. dendrocolla.
 Diplocaulobium dendrocolla var. tunense (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium dichrotropis (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium dilatatocolle (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium ditschiense (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium ecolle (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium elongaticolle (Schltr.) A.D.Hawkes, 1952
 Diplocaulobium fariniferum (Schltr.) Carr, 1934
 Diplocaulobium filiforme Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium fililobum (F.Muell.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium flavicolle (Schltr.) A.D.Hawkes, 1952
 Diplocaulobium franssenianum (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium gibbiferum (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium glabrum (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium gracilentum (Schltr.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium gracilicolle (Schltr.) W.Kittr., 1985
 Diplocaulobium grandiflorum Ridl., 1916
 Diplocaulobium guttulatum (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium humile Ridl., 1916
 Diplocaulobium hydrophilum (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium hydrophilum var. hydrophilum.
 Diplocaulobium hydrophilum var. morotaiense (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium iboense (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium inauditum (Rchb.f.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium inconstans (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium ischnopetalum (Schltr.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium ischnophyton (Schltr.) A.D.Hawkes, 1963
 Diplocaulobium isthmiferum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium jadunae (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium janowskyi (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium kirchianum (A.D.Hawkes & A.H.Heller) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium lageniforme (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium linearifolium Ridl., 1916
 Diplocaulobium longicolle (Lindl.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium magnilabre P.J.Cribb & B.A.Lewis, 1991
 Diplocaulobium mamberamense (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium masonii (Rupp) Dockrill, 1965
 Diplocaulobium mekynosepalum (Schltr.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium minjemense (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium mischobulbum (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium nitidicolle (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium nitidissimum (Rchb.f.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910 
 Diplocaulobium noesae (J.J.Sm.) J.B.Comber, 1990
 Diplocaulobium obyrnei W.K.Harris, 1998
 Diplocaulobium opilionites (Schltr.) A.D.Hawkes, 1963
 Diplocaulobium ou-hinnae (Schltr.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium papillilabium (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium pentanema (Schltr.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium phalangillum (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium phalangium (Schltr.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium pililobum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium platyclinoides (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium pulvilliferum (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium recurvifolium (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium regale (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium regale var. euanthum (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium regale var. regale.
 Diplocaulobium ridleyanum (Schltr.) W.Kittr., 1985
 Diplocaulobium savannicola (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium schouteniense (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium scotiiforme (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium sepikanum (Schltr.) P.F.Hunt, 1971
 Diplocaulobium sitanalae (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium solomonense Carr, 1934
 Diplocaulobium stelliferum (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium stenophyton (Schltr.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium subintegrum P.J.Cribb & B.A.Lewis, 1991
 Diplocaulobium sublobatum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium tentaculatum (Schltr.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium textile (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium tipula (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium tipuliferum (Rchb.f.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium tortitepalum (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium tropidophorum (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium tuberculatum (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium utile (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Diplocaulobium validicolle (J.J.Sm.) Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910 
 Diplocaulobium vanilliodorum (J.J.Sm.) A.D.Hawkes, 1957
 Diplocaulobium vanleeuwenii (J.J.Sm.) P.F.Hunt & Summerh., 1961
 Diplocaulobium xanthocaulon (Schltr.) A.D.Hawkes, 1957

Все виды рода входят во II приложение SITES.

Использование 
Некоторые виды используются в любительском цветоводстве.

Diplocaulobium играет существенную роль в жизни местных жителей Папуа-Новой Гвинеи. Существует поверье, что пучки Diplocaulobium охраняют дом и защищают его хозяев. Травяные крыши типичных деревенских домов бывают часто украшены пучками этих растений.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Diplocaulobium на сайте flickr.com 
 Видовые очерки и фотографии на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia  
 Таксономия на сайте Tropicos

Литература 
 Cavestro W, 2005, Diplocaulobium begaudii William Cavestro — eine kurzlich beschriebene Orchidee aus Neukaledonien. Orchidee 56. 55-57
 Harris WK, Clements MA, 2002, Diplocaulobium angustitepalum (Orchidaceae), a new species from Papua New Guinea. Orchadian 13. (12): 556—568
 Cavestro W, 2001, Diplocaulobium begaudii William Cavestro: une nouvelle espece neo-caledonienne. Orchidophile 32. (145): 8-13
 Ormerod P, 2001, Notes on the orchids of New Guinea and the Pacific: part 6. Oasis 2. (1): 4-7
 Harris WK, 1997, Diplocaulobium obyrnei (Orchidaceae), a new species from Papua New Guinea. Lasianthera 1. (3): 148—152
 Lavarack B, 1997, Diplocaulobium species. Austral. Orchid Rev. 62. (1): 17 (1997) — col. illus. View Kew Record reference
 Gifford R, 1996, Miscellaneous miniatures. Orchadian 11. (12): 598—609
 Cribb PJ, Lewis BA, Dickson M, 1991, The genus Diplocaulobium (Reichb. f.) Kranzlin (Orchidaceae) in the Solomon Islands and Bougainville. Lindleyana 6. (1): 27-35
 Villegente JJ, 1989, Les Diplocaulobium de Nouvelle-Caledonie. Orchidophile 20. (87): 113—117
 Howcroft NHS, 1981, Contributions to the orchid flora of the Araucaria forests in New Guinea: 3. Diplocaulobium auricolor (J.J. Smith) A.D. Hawkes. Orchadian 7. (1): 6 — 7
 Morley B, 1976, Plant portraits: Diplocaulobium dichrotropis (Schlt.)A.D. Hawkes (Orchidaceae). J. Adelaide Bot. Gard. 1. (1): 61 — 67

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Австралии
Приложения СИТЕС